Референдум в Приднестровье был проведён 1 декабря 1991 года одновременно с президентским выборами с стране.

На референдум были приглашены международные наблюдатели, включая представителей Государственного департамента США, однако участие в наблюдении за ходом голосования и подсчёта голосов приняли только представители Ленинградского городского Совета народных депутатов. Согласно их заключению, референдум отражал волю жителей Приднестровья.

Ссылки 
 Piotr Denisenko: «The central electoral committee of Dniestria is ready to hold a repeated referendum on issue of the dmr independence if necessary»
 История создания и развития Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики
 Presentation by Andrei Zagorski, Associate Professor of MGIMO

Референдумы 1991 года
Приднестровье
Референдумы в Приднестровской Молдавской Республике
Декабрь 1991 года
События 1 декабря